Nationale Sportakademie steht für:

 Nationale Sportakademie „Wassil Lewski“, Bulgarien
 Nationale Sportakademie (Lake Placid), New York, Vereinigte Staaten